

Vliegtuigbouwers 
Franse vliegtuigbouwer Nieuport (vliegtuigbouwer), Nieuport-Delage 1918, Loire-Nieuport 1934
Engelse dochteronderneming van het Franse Nieuport, Nieuport & General Aircraft

Als Franse schrijfwijze van Nederlandse namen 
Nieuwpoort (België), een badplaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen
de Slag bij Nieuwpoort (1600) was in de buurt van die plaats
Nieuwpoort (Zuid-Holland), een vestingstadje in de Nederlandse gemeente Molenlanden
Nieuwpoort (Noord-Holland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Alkmaar